Дивізіон 2: 1982 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 24 клуби, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1982 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Юргорден» ІФ (Стокгольм) і М'єльбю АІФ. 

Підвищилися в класі й увійшли до Аллсвенскан за результатами плей-оф М'єльбю АІФ, БК «Геккен» (Гетеборг) і «Єфле» ІФ (Євле).

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 «Юргорден» ІФ (Стокгольм) - АІК Стокгольм 1-2, 2-2
 М'єльбю АІФ - Отвідабергс ФФ 1-0, 1-1
 БК «Геккен» (Гетеборг) - ІФК Норрчепінг 2-0, 0-1
 «Єфле» ІФ (Євле) - Кальмар ФФ 2-0, 2-1

Плей-оф на вибування

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1982 у шведському спорті